En zoologie, le nom vernaculaire Crapaud cornu désigne en français plusieurs espèces de vertébrés, nommés ainsi à cause des excroissances présentes sur leur tête, au-dessus des yeux pour les deux espèces d'anoures et pour un corps couvert d'épines en ce qui concerne le lézard.
 Un lézard :
 Le Crapaud cornu (Phrynosoma cornutum), un lézard de la famille des Phrynosomatidae, aussi appelé Tapaya ;
 Deux amphibiens :
 Le Crapaud cornu d'Asie (Megophrys nasuta), une espèce de grenouille de la famille des Megophryidae ;
 Le Crapaud cornu du Brésil (Ceratophrys cornuta), une espèce de crapaud de la famille des Leptodactylidae.

Galerie d'identification

Voir aussi 
 Grenouille cornue

Anoure (nom vernaculaire)
Squamate (nom vernaculaire)
Nom d'amphibien ambigu
Nom de saurien ambigu